POV — аббревиатура, может означать:
 POV (от  — «точка зрения») — под ПОВ-персонажем или просто ПОВом подразумевается «главный» персонаж произведения или его части, глазами которого читатель «смотрит» на происходящие события.
 POV (от  — «постоянство видения» или «инерция зрения») — оптическая иллюзия, посредством которой несколько дискретных изображений смешиваются в одно изображение в человеческом разуме, т. е. дискретные последовательные события кажутся непрерывными.
  — журнал нью-йоркского образа жизни, ориентированный на молодых профессиональных мужчин; основан в 1995 году Дрю Мэсси и был закрыт владельцем Freedom Communications в феврале 2000 года из-за усиления конкуренции. На пике популярности журнал имел тираж 360 000 экземпляров и 40 сотрудников.
  — телевизионный сериал общественного вещания (PBS от ), в котором представлены независимые научно-популярные фильмы.
 POV (от ) — Парламент Виктории; Здание Парламента находится в Мельбурне, Австралия.
 POV (от ) — «частное транспортное средство передвижения») — .

В музыке 
 POV (песня) — песня американской певицы Арианы Гранде с её шестого студийного альбома Positions.
 POV (от  — «Люди в отпуске») — американская рок-группа с Джарет Реддик из американской рок-группы «Боулинг для супа» () и Райан Гамильтон из .
  — альбом американской музыкальной группы  1985 года.
 «P.O.V.» — трек в альбоме  британской поп-рок/поп-панк-группы McFly 2008 года.
 «P.O.V.» — трек в альбоме  от dvsn 2017 года.
 «P.O.V.» — эпизод мультсериала «Бэтмен».
 PoV — концертный видео-альбом Питера Габриэля.

См. также 
 POV-Ray — программа трассировки лучей.
 POV-камера — видеокамера небольших размеров, размещаемая обычно на голове, используется для записи видео во время занятий спортом, как правило, экстремальным, например, в бейсджампинге.
 POV-порнография — подмножество гонзо-порнографии, в котором исполнитель также имеет камеру.
 ПОВ
 Точка зрения (значения)

Примечания